Myxothyrium är ett släkte av svampar. Myxothyrium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Myxothyrium